COY est un code qui peut faire référence à :
 Coolawanyah, en Australie-Occidentale, selon la liste des codes AITA des aéroports.
 

 Bernard Coy (1900–1946), un braqueur de banques américain ;
 Johannes F. Coy (1963-), un biologiste et cancérologue allemand ;
 Steve Coy (1962-2018), un musicien anglais ;
 Wolfgang Coy (1947-), un professeur d'informatique allemand.

 Coy, une ville du Comté de Lonoke dans l'Arkansas aux États Unis ;
 Coy, une ville d'Espagne.

Voir aussi 
 MacCoy
 To His Coy Mistress, un poème écrit par l'auteur britannique Andrew Marvell (1621–1678)

Code